El distrito de Épinal es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Vosgos (en francés Vosges), de la región de Lorena. Cuenta con 15 cantones y 251 comunas.

División territorial

Cantones 
Los cantones del distrito de Épinal son:
 Cantón de Bains-les-Bains
 Cantón de Bruyères
 Cantón de Charmes
 Cantón de Châtel-sur-Moselle
 Cantón de Darney
 Cantón de Dompaire
 Cantón de Épinal-Est
 Cantón de Épinal-Ouest
 Cantón de Monthureux-sur-Saône
 Cantón de Plombières-les-Bains
 Cantón de Rambervillers
 Cantón de Remiremont
 Cantón de Saulxures-sur-Moselotte
 Cantón de Le Thillot
 Cantón de Xertigny

Comunas

Véase también 
 Cantones de Vosgos
 Comunas de Vosgos

Enlaces externos 
 Épinal sobre el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, en francés)

Épinal